Meissel  steht für:

 Meißel, ein Werkzeug

Meissel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Meissel (1826–1895), deutscher Astronom, bekannt durch Beiträge zur Zahlentheorie
 Franz-Stefan Meissel (* 1966), österreichischer Rechtswissenschafter
 Johannes Meissel (1888–1969), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm Meissel (1922–2012), österreichischer Schriftsteller, Verlagslektor und Bibliothekar

Siehe auch:
 Meissel-Mertens-Konstante
 Meissl, dort auch Meißl